Le Chemin du serpent, un roman suédois écrit par Torgny Lindgren en 1982 ;
 Le Chemin du serpent, un film suédois réalisé par Bo Widerberg, sorti en 1986 et adapté du roman ;
 , un film japonais réalisé par Kiyoshi Kurosawa, sorti en 1998.